Куватское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Куватка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 825 человек, в том числе 396 мужчины и 429 женщин.

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области